Э́ндрю Джеймс Уэст (, род. 22 ноября 1983) — американский актёр. Наиболее известен по роли Фишера в телесериале «Университет». Также снялся в роли Гарета в популярном телесериале AMC «Ходячие мертвецы». Он появился в четырёх эпизодах четвёртого и пятого сезонов. За роль он получил номинацию на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.

Личная жизнь 
С 5 декабря 2014 года Уэст женат на актрисе Эмбер Стивенс, с которой он встречался 5 лет до их свадьбы. 7 октября 2018 года у них родилась дочь Эйва Лавёрн. В августе 2021 года у пары родилась вторая дочь Вайнона Мари.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США